Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Bayerischen Landtags in der 6. Wahlperiode der Weimarer Republik von 1933, dem noch im gleichen Jahr aufgelösten und gleichgeschalteten Landtag der Nationalsozialisten. Dem Landtag ging keine Wahl voraus, stattdessen wurde die Sitzverteilung gemäß den Ergebnissen der halbfreien Reichstagswahl vom 5. März 1933 beschlossen, nach der unter anderem die Kommunistische Partei ausgeschlossen wurde.

Präsidium 
 Präsident: Hermann Esser
 1. Vizepräsident: Alfons Maria Probst
 2. Vizepräsident: Franz Schwede
 1. Schriftführer: Josef Bauer
 2. Schriftführer: Alois Schlögl
 3. Schriftführer: Hermann Bauer
 4. Schriftführer: Theo Benesch

Abgeordnete

Weblinks 
 Der „gleichgeschaltete“ Landtag von 1933 auf der Webpräsenz des Hauses der Bayerischen Geschichte

 06